Polydrusus pilosus — вид долгоносиков-скосарей из подсемейства Entiminae.

Описание 
Жук длиной 5,5—7,5 мм. Головотрубка немного, но явственно длиннее своей ширины перед глазами, в тонких прилегающих волосках, чешуйки имеются обычно только на её боках. Переднеспинка, как правило, с резко ограниченной тёмной полоской посредине разделённой тонкой светлой линией из треугольных чешуек.

Экология 
Жук встречается преимущественно на хвойных.

Подвиды

Примечания 

Polydrusus
Животные, описанные в 1866 году